Laurence Gardner, né le  et mort le  (après une longue maladie), auteur, conférencier, généalogiste des lignées souveraines, historien constitutionnel, linguiste, restaurateur de tableaux et conservateur de musée. De son vivant il est membre de la Société des Antiquaires d’Écosse, membre professionnel de l’Institut de Nanotechnologie, et est distingué de l’ordre de Chevalier de St Germain, chevalier de l’ordre du temple de St Antoine et l’Attaché présidentiel au Conseil Européen des Princes.

Il a écrit sur des sujets tels que la lignée de Jésus, l'anti-gravité et le clonage d'Adam et Eve.

Avant de devenir écrivain, il était courtier en valeurs mobilières.  

Il est devenu conférencier autour de ses propres best-sellers internationaux. 

La carrière d'écrivain de Laurence a commencé en 1996 avec Bloodline of the Holy Graal qui a obtenu un succès international avec une place parmi les 10 premiers dans le classement des best-sellers du Sunday Times. Viennent ensuite Genesis of the Grail Kings, 1999 et Realm of the Ring Lords, 2001, qui ont tous deux considérablement rehaussé le profil médiatique de Laurence, en particulier aux États-Unis. En 2003, ses secrets perdus de l'arche sacrée sont devenus un autre top-10 des meilleures ventes. Le Magdalene Legacy, un autre succès en 2005, a également obtenu le statut de best-seller international. En tant qu'ancien maître Mason, il a écrit The Shadow of Solomon (2006) et The Grail Enigma (2008). Les éditions des travaux de Laurence ont été traduites en 24 langues dans le monde. 

Sa carrière d’auteur inclut des collaborations avec plusieurs institutions nationales comme L’association du Tourisme Britannique, Les Autorités des Parcs Nationaux, le Musée du régiment de Queen’s Bay, le Gouvernement de l’Ontario et le Ministère de la Culture Russe. Se dirigeant vers le monde du petit écran, Laurence est un temps producteur exécutif à Londres d’une société de production basée à Hollywood.

Œuvres 
Livres traduits en français
La date spécifiée est ici la date de parution en France.

 Le Graal et la Lignée royale du Christ, 1999
 Génèse des rois du Graal,
 La Lignée illustrée du Saint-Graal,  
 Le Royaume des Seigneurs de L'Anneau, 2003
 Les Secrets perdus de l'Arche d'alliance, 2007 
 La descendance de Marie Madeleine au-delà du code Da Vinci, 2006
 L'Ombre de Salomon, le dernier secret des Franc-Maçons, 2006
 L'énigme du Graal : Les héritiers cachés de Jésus et Marie-Madeleine, 2013 
 L'origine de Dieu
 Révélation du Diable

Titres originaux

 Bloodline of the Holy Grail, 1996 
 Genesis of the Grail Kings, 1999 
 Illustrated Bloodline of the Holy Grail, 2000
 Realm of the Ring Lords, 2001 
 Lost Secrets of the Sacred Ark: Amazing Revelations of the Incredible Power of Gold, 2003 
 The Magdalene Legacy, 2005 
 The Shadow of Solomon, 2005 
 The Grail Enigma, 2008 
 The Origin of God, 2010 
 Revelation of the Devil, 2012

Liens externes 
 
 

Écrivain britannique du XXe siècle
Écrivain britannique du XXIe siècle
Écrivain de langue anglaise
Généalogiste britannique
Décès en août 2010
Naissance en mai 1943
Décès à 67 ans